Нокс може да се отнася за:
 Нокс (атол) – Атол от Маршаловите острови
 Хора
 Арчибалд Нокс (1864-1933), британски дизайнер
 Франк Нокс (1874-1944), американски политик

 Окръзи в САЩ
 Нокс (окръг, Илинойс)
 Нокс (окръг, Индиана)
 Нокс (окръг, Кентъки)
 Нокс (окръг, Мейн)
 Нокс (окръг, Мисури)
 Нокс (окръг, Небраска)
 Нокс (окръг, Охайо)
 Нокс (окръг, Тексас)
 Нокс (окръг, Тенеси)